Saint-Lambert steht für:
 Saint-Lambert (Walhain), Ortsteil von Walhain, Provinz Wallonisch Brabant, Belgien
 Saint-Lambert (Kathedrale), Kathedrale in Lüttich
 Saint-Lambert (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aisne
 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeinde von Brüssel, Belgien

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Lambert (Calvados), Département Calvados
 Saint-Lambert (Yvelines), Département Yvelines
 Saint-Lambert-du-Lattay, Département Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, Département Ardennes
 Saint-Lambert-la-Potherie, Département Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-sur-Dive, Département Orne
 Quartier Saint-Lambert ist ein Stadtviertel im 15. Arrondissement von Paris

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Saint-Lambert (Abitibi-Ouest)
 Saint-Lambert (Montérégie)
 Saint-Lambert-de-Lauzon

Personen:
 Jean-François de Saint-Lambert (1716–1803), französischer Schriftsteller
 Monsieur de Saint-Lambert, französischer Cembalist ist und Komponist um 1700 

Siehe auch:
 Sankt Lambert